L'épreuve des moins 100 kg hommes en judo des Jeux olympiques d'été de 2020 a lieu le 29 juillet 2021 dans le Nippon Budokan de Tokyo.

Résultats

Phase finale

Repêchages

Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Notes et références

Liens externes 
 Tableaux de résultats sur le site officiel judobase.ijf.org
 Le site officiel du Comité international olympique
 Résultats officiels sur olympics.com

Judo aux Jeux olympiques d'été de 2020